Yousaf ist der Familienname folgender Personen:

 Humza Yousaf (* 1985), schottischer Politiker (SNP)
 Jam Mohammad Yousaf (1954–2013), pakistanischer Politiker